Боло́тный футбо́л () — разновидность футбола, в которой игры проводятся на площадке с заболоченной почвой. Родоначальником болотного футбола считается финский лыжник Эса Ромппайнен.

Чемпионат мира по болотному футболу проводится ежегодно в июле; постоянное место его проведения — деревня Хюрюнсалми в одноимённой общине в области Кайнуу на востоке Финляндии.

Правила 
Правила похожи на принятые в традиционном футболе, за исключением следующих условий:
 игра ведётся на болоте;
 смена сапог во время игры запрещена;
 размер поля — 60 × 35 м;
 в команде — 5 игроков и вратарь;
 матч — 2 тайма по 13 минут;
 штрафные удары проводятся «с рук»;
 замена игроков производится без остановки игры.

Чемпионаты мира 
Проводятся ежегодно с 1998 года (с 2000 года стали международными). Традиционное место проведения — болотный стадион Vuorisuo (Хюрюнсалми, Финляндия). В разные годы чемпионат проводился в разных категориях; среди них:
 Профессионалы (мужчины) / Kilpasarja-miehet (с 1998)
 Профессионалы (женщины) / Kilpasarja-naiset (с 2009 по 2015)
 Любители (мужчины) / Harrastesarja-miehet (с 2000)
 Любители (женщины) / Harrastesarja-naiset (с 2009)
 Микс-лига (мужчины и женщины, на поле одновременно должны находиться как минимум две женщины) / Sekasarja (с 2004)
 Бизнес-лига (компании-партнёры чемпионата мира) / Business-sarja (с 2001 по 2016)
 Приключенческая лига (команды в весёлых костюмах) / Adventure-sarja (с 2009 по 2013)
 Naisten sarja (с 1999 по 2008)
 Konkarisarja (с 2018)
В чемпионате мира 2018 года приняли участие 165 команд и более 2000 спортсменов.

Чемпионы мира

Чемпионаты России 
С 2000 года чемпионаты проводятся на Мявринском болоте между деревнями Поги и Новая Тосненского района Ленинградской области.

В первом чемпионате России чемпионом стал Зенит-84, второе место заняла сборная Тосно, на третьем — Пенза. На чемпионат мира в том году поехали Тосно и Пенза (Зенит отказался). Тосно вылетел на отборе, Пенза взяла бронзу.

Чемпионат России проводится ежегодно, как правило в июле. Участвует от 8 до 16 команд.

Кубок России (Open Swamp Cup Russia) 
Открытый Кубок России проводится как самостоятельный турнир с 2011 года на тех же болотах, что и Чемпионат России.

Исторически сложилось, что данный турнир первым в мире открывает череду болотных соревнований, проходящих в разных странах.

Время проведения — вторая половина июня. Погода, которая бывает капризна в Санкт-Петербурге в это время, на организацию турниров не влияет.

В 2013 году турнир проводился при 8 градусах тепла. Тем не менее интерес экстрим-футболистов к турниру не ослабевает.

Создатель и организатор открытого кубка России по футболу на болоте — Вечорек Максим. Информация о проведении — swampsoccer.ru

См. также 
 Речной футбол (играется по колено в воде, ежегодный турнир проводится в английском городе Бёртоне, где и был изобретён вышедшими освежиться из бара болельщиками).

Примечания

Ссылки 

 Россияне завоевали «серебро» на чемпионате мира по болотному футболу. NEWSru, 17 июля 2006
 Результаты за 2007 год
 Российская команда выиграла чемпионат мира по футболу на болоте среди профессионалов. Советский Спорт Футбол №31, 11-17 августа 2015

Разновидности футбола
Виды спорта в Финляндии